Aigueperse kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Aigueperse, Rhône, 
 Aigueperse, Puy-de-Dôme,